Эритьера полезная () — дерево, один из представителей рода Heritiera.

В русскоязычной литературе может описываться под устаревшим названием Тарриетия полезная. 
Название древесины: Ниангон (Niangon).

Основные местные названия: Кот-д’Ивуар — Niangon, Габон — Ogoue, Ганна — Niangon/Nyankom, Либерия — Whismore, Сьерра Леоне — Yami.

Распространение 
Экваториальный пояс Африки (Гана, Габон, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне).

Древесина 
Средняя высота дерева — 30 метров, толщина — 100 сантиметров, деловая часть дерева, представляющая ствол от зоны широких досковидных корней, в среднем составляет 20 метров в длину. Ствол имеет цилиндрическую форму.Бревно имеет диаметр от 70 до 90 сантиметров, толщина заболони — 3—4 сантиметра (средне разграничена), текстурированность средняя.

Цвет ядра от бледно-розового до красно-коричневого. Заболонь светлее. Древесина маслянистая на ощупь. Напоминает африканское красное или махагониево дерево, кайю, при более крупной структуре и высокой плотности. Имеет красивый вид текстуры с рисунком на радиальных поверхностях и благодаря путаной свилеватости волокон.

Физические характеристики
Плотность: 0,70 г/см3
Твердость по Monnin: 3,8
Коэффициент объемной усадки: 8,8 %
Общая радиальная усадка: 4,2 %
Точка насыщения волокон: 32 %
Прочность: умеренная

Механические характеристики
Сопротивление раздавливанию: 55 Мпа
Статическая прочность на изгиб: 103 Мпа
Модуль упругости: 14430 Мпа

Устойчивость древесины
Заболонь характеризуется нестойкой к разрушающим древесину факторам. Стойкость к грибкам: класс 3 умеренно стойкая; сверлильщики сухой древесины: стойкая, риск ограничен заболонью; термиты: класс М — умеренная стойкость; излечиваемость: 4 — непроницаемая; класс использования: 2 — в помещении или под накрытием (возможно засыревание).

Требование к защитной обработке
Против сверлильщиков сухой древесины — не тербует защитной обработки; против риска временного увлажнения - требует необходимую защитную обработку; против риска постоянного увлажнения - не рекомендуется к использованию.

Распиливание и обработка Затупляющий эффект - достаточно высокий; рекомендуемые зубья - стеллитовые наконечники; режущий элемент - карбид вольфрама; снятие коры - хорошо; разрезка - хорошо.
Монтаж: гвоздевание/свинчивание - хорошо; склеивание - правильное.

Применение 
Внешние столярные изделия, внешняя обшивка, интерьер столярный, внутренняя обшивка, комплектующие мебели или мебельные компоненты, строганый шпон, шпон для тыльной стороны и фасада фанеры, лестницы (внутренние), пол, молдинг, багет, вагонка, столярка (мебель высокого класса), судостроение (обшивка и палуба), легкие столярные изделия, резьба. Древесина устойчива к ряду кислот.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Niangon на сайте http://www.ecochoice.co.uk

Стеркулиевые
Флора Африки